Respublika – kirgiska partia polityczna
 Respublika – kazachskie czasopismo
 Respublika – litewskie czasopismo
 Respublika () – wieś na Ukrainie, w obwodzie donieckim
 Respublika () – wieś w Rosji, w obwodzie moskiewskim

Zobacz też 
 Republika